Schwarzer Brunnen steht für:

 Schwarzer Brunnen (Eisenach), Laufbrunnen in Eisenach, Thüringen 
 Schwarzer Brunnen (Rothenbucher Forst), Quelle im Rothenbucher Forst, Landkreis Aschaffenburg, Bayern